Села:
 Черешенька — Хмельницька область, Деражнянський район
 Черешенька — Чернівецька область, Вижницький район